Brachybamus är ett släkte av skalbaggar. Brachybamus ingår i familjen Erirhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Brachybamus